Зыковы — русский дворянский род.

В 1573 году опричником Ивана Грозного числился Серой Зыков.

Род восходит к XV веку. Афанасий Тихонович Зыков был во второй половине XVII века думным дьяком (1676), думным дворянином (1682), Фёдор Тихонович — воеводой в Тамбове и окольничим, Фёдор Андреевич Зыков — воеводой в Сургуте и думным дворянином.

При подаче документов 28 мая 1686 года, для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись Зыковых.

Этот род Зыковых внесён в VI часть родословных книг Тверской и Ярославской губерний.

Есть ещё 2 рода Зыковых, восходящие к XVII веку и внесённых в II и III часть родословной книги Ярославской и Калужской губерний. Остальные рода Зыковых — общим числом девять — более позднего происхождения.

Известные представители 
 Зыков Андрей Макарьевич — стольник (1640).
 Зыков Федор Андреевич — стольник, воевода в Сургуте (1644).
 Зыков Тихон Иванович — воевода на Ладоге (1651).
 Зыков Андрей Григорьевич — воевода в Осколе (1654).
 Зыков Федор — воевода в Тамбове (1672).
 Зыков Афанасий — дьяк, воевода на Двине (1673—1676) (два раза).
 Зыков Иван (большой) — воевода в Богородицке (1677).
 Зыков Дмитрий Федорович — стольник царицы Натальи Кирилловны (1676), стольник (1680).
 Зыковы: Иван Ларионович и Василий Кондратьевич — стольники царицы Евдокии Федоровны (1692).

См. также 
 Зыкова
 Зыково
 Зыкина
 Зыкунов

Примечания

Источники